The View – singolo di Lou Reed e Metallica, dall'album Lulu
The View – gruppo musicale scozzese indie rock
The View – programma televisivo statunitense in onda sulla ABC

Pagine correlate 
 View